Mamry Giżycko – polski klub piłkarski z siedzibą w Giżycku, założony w 1947 roku. W sezonie 2022/2023 występuje w IV lidze.

Sukcesy 
 Występy w III lidze (pod nazwą GKS Mamry Giżycko) – 1983/1984, 1991/1992
 Mistrz klasy okręgowej w sezonie 1998/99, awans do IV ligi warszawsko-mazurskiej
 pierwszy wychowanek występujący w I lidze: Łukasz Broź (Widzew Łódź)  w 2006 r.
 drugie miejsce w sezonie 2005/2006 w lidze okręgowej woj. warmińsko-mazurskiego awans do IV ligi
 drugie miejsce w sezonie 2010/2011 w lidze okręgowej woj. warmińsko-mazurskiego awans do IV ligi

Nazwy klubu 

 1947 - 1949 - KS Łuczanin Giżycko
 1949 - 1950 - Związkowiec Giżycko
 1950 - 1955 - Ogniwo Giżycko
 1956 - 1957 - Mewa Giżycko
 1958 - 1974 - Stal Giżycko
 1974 - nadal - GKS Mamry Giżycko

Trenerzy
 Marek Radzewicz (od 31.12.2022)
 Przemysław Łapiński (od 2018)
 Zbigniew Marczak (od 23.12.2018)
 Przemysław Kołłątaj (od 13.07.2017)
 Krystian Ryczkowski - sezon 2013/14
 Krzysztof Kolesnik - sezon 2012/13
 Sławomir Stanisławski - sezon 2011/12
 Krzysztof Wierzbicki - (od 1 marca 2011 r.) - sezon 2010/11
 Jakub Golak - (od 10 maja 2010 r.) - 2009/10, 2010/11
 Antoni Lenar - 2009/10
 Jan Pupek - sezon 2008/09
 Roman Uglarenko - sezon 2007/08
 Henryk Bazydło - (od 07.05.2007) - sezon 2006/07
 Grzegorz Bierć - (od 10.04.2007 do 06.05.2007) - sezon 2006/07
 Andrzej Klimowicz - sezon 2005/06, 2006/07

Sezony

Przypisy

Źródła 
 Portal 90minut.pl
 Oficjalny Facebook klubu
 Oficjalny Instagram Klubu

Giżycko
Kluby piłkarskie w województwie warmińsko-mazurskim
Kluby piłkarskie założone w Polsce w 1947